Kaiserin-Elisabeth-Brücke steht für
Kaiserin-Elisabeth-Brücke (Passau), Innbrücke
Kaiserin-Elisabeth-Brücke (Tetschen) ehemalige Elbbrücke im heutigen Děčín, Tschechien